Carmen de Carupa kan syfta på:

Colombia 

 Carmen de Carupa (kommun), Cundinamarca, 
 Carmen de Carupa (ort), Cundinamarca,